Стэнфордский эксперимент :
 Стэнфордский зефирный эксперимент, начат в 1960 году; 
 Стэнфордский тюремный эксперимент 1971 года.